Cytherea steht für:

 Lateinische Form des Beinamens Kythereia der griechischen Göttin Aphrodite
 Cytherea (Pornodarstellerin), eine amerikanische Pornodarstellerin